Ранчо лос Ернандез има више значења:

 Ранчо лос Ернандез (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Ернандез (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Ернандез (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Ернандез (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Ернандез (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо лос Ернандез (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо лос Ернандез (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо лос Ернандез, Лас Пресас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо лос Ернандез (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику